Церковь святой Марии в Венденс Амбо (i) — приходская англиканская церковь в деревне Венденс Амбо (Эссекс). Памятник архитектуры Англии I класса с 1967 года.

Архитектура 
Здание церкви состоит из алтарного объёма с органной камерой, нефа с боковыми нефами, южного крыльца и западной башни с хартфордским шпилем. Необычно, что ризница располагается в западном конце южного бокового нефа.

Башня 
Башня является самой старой частью здания и датируется XI веком. Обычно её относят к нормандской архитектуре, но она может и предшествовать завоеванию Англии, о чём свидетельствуют круглые окна, какие встречаются в англосаксонских постройках. Их называют «звуковыми», но функция их твёрдо не установлена. Окна в Венденс Амбо похожи на поздние англосаксонские окна .

История 
Вероятно, первая церковь в этом месте была деревянной и выстроена в VIII веке, от неё не осталось ничего. Каменное здание, вероятно, выстроено около времени составления Книги Страшного суда (1086) и достраивалось в XIII, XIV, XV и XIX веках. В 1662 году деревня Венден Магна (Большая), в которой располагается церковь, была объединена с Венден Парва (Малая).

В XIX веке лорд Брейбрук подарил приходу смежный с церковью участок земли и залу, которая после серьёзной реконструкции в 2007 году сдаётся в аренду для различных мероприятий в деревне.

Источники

Ссылки 

 
 http://www.british-history.ac.uk/rchme/essex/vol1/pp329-332
 http://www.british-history.ac.uk/rchme/essex/vol1/plate-91
Англиканские храмы Великобритании
Англосаксонская архитектура